Буцик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Буцик, Андрей Калистратович (1906—1984) — советский историк, педагог.
 Буцик, Джонни (род. 1935) — бывший канадский хоккеист, нападающий, член Зала хоккейной славы.

См. также 
 Буцыки — село, Гримайловский поселковый совет, Гусятинский район, Тернопольская область, Украина.